Rosenstraße 9 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Rosenstraße 9 (Bad Kissingen)
 Rosenstraße 9 in Leipzig, siehe Liste der Kulturdenkmale in Miltitz (Leipzig)
 Villa Rosenstraße 9 (Radebeul)
 Rosenstraße 9 in St. Johann (Saar), siehe Liste der Baudenkmäler in St. Johann (Saar) #Rosenstraße